Edificio Banco Santander puede referirse a:

 Edificio Banco de Santander, sede social del Banco Santander en Santander (España).
 Edificio Banco Santander (Bilbao), edificio en Bilbao (España).
 Edificio Banco Santander Río, sede administrativa del Grupo Santander en Buenos Aires (Argentina).